Brignon (Górna Loara) – francuska gmina w regionie Owernia
 Brignon (Gard) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon